Висенс Пажес Журда (; ) — испанский писатель, писавший на каталанском языке. Написал 9 книг, и в том числе El món d’Horaci (Мир Горация). Преподавал в университете Ramon Llull в Барселоне.

Романы 
 Cercles d’infinites combinacions. Barcelona: Empúries, 1990, p. 144. ISBN 9788475962504
 Grandeses i misèries dels premis literaris. Badalona: Llibre de líndex, 1991, p. 255. ISBN 8387561241.
 El Món d’Horaci. Barcelona: Empúries, 1995, p. 389. ISBN 8475964737
 Carta a la reina d’Anglaterra. Barcelona: Empúries, 1997, p. 99. ISBN 84-7596-519-9 
 Un tramvia anomenat text. Barcelona: Empúries, 1998, p. 224. ISBN 9788475965819.</span>
 En companyia de l’altre. Barcelona: Edicions 62, 1999, p. 139. ISBN 8429745076
 La Felicitat no és completa. Barcelona: Edicions 62, 2003, p. 220. ISBN 842975136X
 El Poeta i altres contes. Barcelona: Proa, 2005, p. 194. ISBN 8484377776
 De Robinson Crusoe a Peter Pan: Un cànon de literatura juvenil. Barcelona: Proa, 2006, p. 256. ISBN 8484379132
 Els Jugadors de whist. Barcelona: Empúries, 2009, p. 542. ISBN 9788497874410
 El llibre de l’any. Barcelona: La butxaca, 2011, p. 132. ISBN 9788499303918
 La Llentia viatgera. Barcelona: Estrella Polar, 2013, p. 49. ISBN 9788415697367
 Dies de frontera. Barcelona: Proa, 2014, p. 325. ISBN 9788475884738

Награды 
 1998 — Награда Documenta: En companyia de l’altre
 2003 — Награда Sant Joan de narrativa: La Felicitat no és completa
 2004 — Награда Mercè Rodoreda: El poeta i altres contes
 2009 — Награда Creixells: Els jugadors de Whist
 2013 — Награда Sant Jordi de novela: Dies de frontera
 2014 — Награда Nacional de Cultura.

Примечания 

Писатели Испании